P77 peut faire référence à :
 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Vivid (P77), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres